Ascania steht für:

 griechischer Name der türkischen Stadt İznik
 Ascania (Schiff, 1911), Passagierschiff der Cunard Line
 Ascania (Schiff, 1925), Passagierschiff der Cunard Line

Studentenverbindungen:
 KDStV Ascania Bonn
 Burschenschaft Ascania zu Köln

Siehe auch:
 Askania
 Askanier